Declaração unilateral de independência
Dirigir sob o efeito do álcool - do inglês Driving under the influence

Desambiguações de siglas